Roach steht für:

 Roach (Band), japanische Band
 Papa Roach, US-amerikanische Band
 Roach & Albanus, US-amerikanischer Automobilhersteller

Roach ist der Familienname folgender Personen:

 Akeem Roach (* 1995), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Alex Roach (* 1993), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Alexandra Roach (* 1987), britische Schauspielerin
 Andy Roach (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Archie Roach (1956–2022), australischer Musiker
 Bert Roach (1891–1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Clifford Roach (1904–1988), Cricket- und Footballspieler aus Trinidad und Tobago
 Danny Roach (* 1982), australischer Fußballspieler
 Dody Roach (1937–2004), US-amerikanischer Pokerspieler

 Hal Roach (Komiker) (1927–2012), irischer Schauspieler und Komiker
 Hal Roach (1892–1992), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent
 Janet Roach (* vor 1965), US-amerikanische Autorin und Filmschaffende
 Jay Roach (* 1957), amerikanischer Filmschaffender

 Kimmari Roach (* 1990), jamaikanischer Sprinter
 Martyn Roach (* 1946), britischer Radrennfahrer
 Mary Roach (* 1959), US-amerikanische Autorin
 Max Roach (1924–2007), US-amerikanischer Schlagzeuger 
 Melanie Roach (* 1974), US-amerikanische Gewichtheberin
 Michael Roach (* 1952), US-amerikanischer Buddhismus-Lehrer
 Michael Roach (Footballspieler) (* 1958), australischer Australian-Football-Spieler
 Pat Roach (Patrick Roach; 1937–2004), britischer Schauspieler und Wrestler

 Sidney C. Roach (1876–1934), US-amerikanischer Politiker
 Steve Roach (* 1955), US-amerikanischer Musiker
 Ukweli Roach (* 1986), britischer Schauspieler
 William Roach (1907–1993), US-amerikanischer Romanist und Mediävist
 William N. Roach (1840–1902), US-amerikanischer Politiker

Roach ist der Name folgender Orte:

in Österreich:
 Roach (Gemeinde Schiefling), Ortschaft von Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

in den Vereinigten Staaten:
 Roach (Missouri)
 Roach (Nebraska)
 Roach (Nevada)